

Persone

Duro 
 Albert Duro – ex calciatore albanese
 Aldo Duro – linguista e lessicografo italiano
 Andrea Duro – attrice spagnola
 Angelo Duro – attore e comico italiano
 Klodian Duro – ex calciatore albanese
 Samir Duro – ex calciatore bosniaco
 Shpëtim Duro – allenatore di calcio albanese

Duró 
 Fernando Duró – allenatore di pallacanestro argentino

Altro 
 Duro – pianeta immaginario di Guerre stellari da cui proviene la specie duros
 Duro – aggettivo
 Duro – veicolo
 Duro – moneta spagnola

Altri progetti